Christophe Offenstein, né à Fontenay-aux-Roses en , est un réalisateur et directeur de la photographie français ;
 François Joseph d'Offenstein, né à Erstein le , mort le  à Mouzay, est un général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Samuel Hoffenstein ( - ) est un compositeur de musiques de films et scénariste américain ;
  (1889-1964) théologien et homme politique allemand.
Patronyme germanique